Die Proximus Diamond Games 2007 waren ein Damen-Tennisturnier in Antwerpen. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier II war Teil der WTA Tour 2007 und fand vom 12. bis 18. Februar 2007 statt.

Das Einzelfinale gewann Amélie Mauresmo gegen Kim Clijsters mit 6:4 und 7:64. Im Doppel besiegten Cara Black und Liezel Huber im Endspiel die Paarung Jelena Lichowzewa/Jelena Wesnina mit 7:5, 4:6 und 6:1.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Antwerpen